M61 oder M 61 steht für:
 Messier 61, Galaxie
 M61 Vulcan, US-amerikanische Gatlingkanone
 MÁV-Baureihe M61, ungarische Diesellokomotivenbaureihe
 M61 motorway, Autobahn in Großbritannien

M-61 steht für:
 M-61, State-Highway in Michigan, siehe Liste der State-, U.S.- und Interstate-Highways in Michigan
 Glas M-61, deutsches Automobil

M61